Tregaro oder Trégaro ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Green Tregaro (* 1984), schwedische Hochspringerin
 Yannick Tregaro (* 1978), schwedischer Athletik-Trainer
 François-Marie Trégaro (1824–1897), französischer Militärgeistlicher und Bischof von Sées